Колонија ла Провиденсија има више значења:

 Колонија ла Провиденсија (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Провиденсија (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ла Провиденсија, Лас Норбертас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику